151-й армейский пушечный артиллерийский Ленинградский полк, он же в разное время мог называться 151-й корпусной артиллерийский полк, 151-й пушечный артиллерийский полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в Латвии в декабре 1940 года на базе кадра 51-го корпусного артиллерийского полка. До апреля 1941 года дислоцировался в городе Даугавпилс. Затем, вместе с управлением 2-го стрелкового корпуса и корпусными частями был переброшен в Минск. Вплоть до начала войны полк дислоцировался в Здановичах. Был вооружён 20 152-мм орудиями МЛ-20, на тракторной тяге (Тяжёлый трактор «Сталинец» ЧТЗ С-60).

В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 19 ноября 1941, с 6 мая 1942 по 19 ноября 1943 и с 1 мая 1944 по 9 сентября 1944 года.

26 июня 1941 года был придан 100-й стрелковой дивизии и днём того же дня прибыл на позиции севернее Минска. С ходу развернувшись, вступил в бой прямой наводкой с частями 3-й танковой группы, уничтожив из своих мощных орудий 8 танков и большое количество пехоты. В первом бою полк потерял 3 орудия, в том числе одно было уничтожено авиабомбой.

В дальнейшем с боями отступает вместе со 2-м стрелковым корпусом по маршруту Березина — Днепр — Горки. 12—13 июля 1941 года близ Горок попал в окружение, при поддержке огня полка части 161-й стрелковой дивизии и корпусные части выходят из окружения к Кричеву, а затем выводятся в район Гжатска.

В начале августа 1941 года полк занимает позиции в районе Летошники северо-западнее Брянска. С расформированием корпуса в середине августа 1941 года и формированием на основе управления корпуса управления 50-й армии, перешёл в непосредственное армейское подчинение. Ведёт бои, поддерживая части армии, в частности в наступлении начала сентября 1941 года.

После начала операции «Тайфун» с боями отступает к Брянску, ведёт бои с танками на окраинах города, попадает в окружение восточнее Брянска, с боями прорывается через кольцо, форсирует Рессету в районе Батагово. К 23 октября 1941 года вышел в район Белёва, в количестве 105 человек, сохранив только два орудия (по другим данным одно, по некоторым данным выведено из боя 10 орудий).

19 ноября 1941 года выведен в резерв и отправлен в тыл, в Пермскую область на восстановление. Получил новые орудия, с которыми воевал до конца войны.

Вновь попал на фронт в мае 1942 года, занял позиции на восточном фланге Демянского выступа, близ Валдая. На различных участках Северо-Западного фронта находится до ноября 1943 года, участвуя в его операциях, так, например, в начале марта 1943 года передавался на усиление 1-й ударной армии и поддерживал огнём её наступление южнее Старой Руссы. В районе Старой Руссы находится до ноября 1943 года, после чего вместе с управлением 34-й армии был направлен в резерв. В декабре 1943 года передан в 21-ю армию, до конца апреля 1944 года находился в резерве, затем переброшен на Карельский перешеек.

Принимал участие в Выборгской операции, разрушая огнём финские укрепления, так, в июне 1944 года действует в районе Сийранмяки. По окончании операции дислоцируется в районе Выборга до переформирования.

9 сентября 1944 года обращён на формирование 194-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады.

Подчинение

Командиры 

 майор Боголепов, убит в октябре 1941 года
 полковник Руденко Анатолий Никитович на май 1942 года

Награды и наименования

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Корпусные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Пушечные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Армейские артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году